Максим Пантелеймонович Богацевич ( — ) — русский генерал-майор, участник Кавказских и Туркестанских походов.

Воспитывался в 1-м кадетском корпусе. В 1836 году начал службу в Муромском полку; в 1855 году был переведён в стрелковый полк Императорской Фамилии, впоследствии переименованный в лейб-гвардии стрелковый батальон.

Затем Богацевич был командиром 10-го Сибирского линейного батальона, 8-го Сибирского линейного батальона, 1-го Туркестанского стрелкового батальона.

В чине полковника назначен в Псков командовать Каспийским пехотным полком (1866—1872); затем, в чине генерал-майора (30.10.1872) — 2-й бригадой 5-й пехотной дивизии (1873—1880).

Участвовал в Венгерской и Кавказских войнах, в покорении Туркестана и в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.. Отличился при взятии крепостей Аулие-Ата в Туркестане и Никополя в Турции, в сражениях у Сгалевице и Пелишат и при взятии Плевны. Награждён орденом Св. Георгия IV класса (1 апреля 1878)

Похоронен на погосте Христорождественской церкви

Примечания

Литература 
  
 Памятник Восточной войны 1877-1878 гг.… / Сост. А. А. Старчевский. - СПб.: М. Г. Назимова, 1878. — 490 с. — С. 27—28.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники Среднеазиатских походов
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Генерал-майоры (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса